Die Communauté de communes du Diois (auch Pays Diois genannt) ist  ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Drôme, dessen Verwaltungssitz sich in dem Ort Die befindet. Der Gemeindeverband besteht aus 50 Gemeinden auf einer Fläche von rund  km². Sein Gebiet umfasst das Diois, eine Landschaft im Osten des Départements, die das obere Einzugsgebiet der Drôme bildet. Präsident des Gemeindeverbandes ist Alain Matheron. Die Communauté de communes geht auf einen Vorgängerverband (district) gleichen Umfangs zurück.

Aufgaben 
Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten und des Tourismus sowie die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband betreibt die Abwasserentsorgung (teilweise), die Müllabfuhr und -entsorgung und den Schlachthof in Die. Zusätzlich baut und unterhält der Verband Kultureinrichtungen und bestimmt die Wohnungsbaupolitik.

Historische Entwicklung 
Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Châtillon-en-Diois und Treschenu-Creyers die Commune nouvelle Châtillon-en-Diois. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 50.

Mitgliedsgemeinden 
Folgende 50 Gemeinden gehören der Communauté de communes du Diois an:

Weblinks 
 Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)

Einzelnachweise 

Diois
Gegründet 1994